Honorat d'Amiens, bisbe d'Amiens i sant patró dels forners.
 Honorat Antoní, bisbe de Contantia a Àfrica en temps del vàndal Genseric
 Honorat d'Arle, sant bisbe d'Arle
 Honorat de Marsella, bisbe de Marsella vers el final del 
 Honorat de Tolosa, llegendari bisbe de Tolosa 
 Honorat Riu i Tord, jesuïta i escriptor rossellonès.
 Honorat Alberich i Corominas, compositor català.
Per a l'arquebisbe de Canterbury, vegeu Sant Honori.